Croes ist der Familienname folgender Personen:

 Betico Croes (1938–1986), arubanischer Politiker
 Evelyn Wever-Croes (* 1966), arubanische Premierministerin
 Francisco Walfrido Croes (1957–2020), arubanischer Politiker
 Henri-Jacques de Croes (1705–1786), belgischer Komponist und Violinist
 John James Robertson Croes (1834–1906), US-amerikanischer Bauingenieur